

Toponymie
 Randwick est un faubourg de Sydney en Australie.
 Randwick est un village dans le Gloucestershire au Royaume-Uni.